El término saliva puede referirse:

a la saliva, el producto de la secreción de las glándulas salivales de muchos organismos biológicos.

Música 
 Saliva (1996-), grupo musical estadounidense del género rock alternativo.
 Saliva (1990), canción de interpretada por la cantante mexicana Thalía.